Chase Tower kan syfta på:

Chase Tower (Mansfield)
JPMorgan Chase Tower (Dallas)
JPMorgan Chase Tower (Houston)